Miejscowości w USA:
 Bearcreek – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Bearcreek (ang. Bearcreek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay